Too Many Husbands – cortometraggio del 1914 diretto da Sidney Drew
Too Many Husbands – cortometraggio del 1918 prodotto dalla Triangle Film Corporation
Too Many Husbands – cortometraggio del 1931 diretto da Leslie Pearce
Too Many Husbands – film del 1938 diretto da Ivar Campbell
 Troppi mariti (Too Many Husbands) – film del 1940 diretto da Wesley Ruggles